«Peace in the Valley» — песня, написанная в 1933 году Томасом Э. Дорси (которого считают «отцом» современной музыки в жанре госпел). Стала популярна в 1939 году в исполнении Махалии Джексон.

В 1951 году в исполнении группы Реда Фоли и его группы Sunshine Boys () песня достигла 7 места в чарте самых продаваемых синглов в жанре кантри и вестерн американского журнала «Билборд». Эта версия стала одной из первых пластинок (синглов) в стиле госпел, продавшихся в более чем миллионе экземпляров. В 2006 году она была включена Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США (и теперь находится там на особом сохранении).

В 1957 году песню включил в свой первый альбом в стиле госпел Элвис Пресли. Альбом содержал 4 песни и так и назывался, Peace in the Valley, по открывающему его треку. Альбом в «Билборде» поднялся на 3 место, а песня «(There’ll Be) Peace In The Valley (For Me)» —  на 25-е (в основном сингловом чарте Top 100).

Сайт Зала славы рок-н-ролла называет эту песню «одной из величайших композиций», написанных Томасом Э. Дорси за его карьеру.

Примечания

Ссылки 
 From God, for God and His People: "Peace in the Valley" — статья на сайте CBN
 

Христианская музыка
Госпел
Кантри-песни
Песни Джонни Кэша
Песни Элвиса Пресли
Песни Джо Стаффорд
Песни Махалии Джексон
Песни Реда Фоли
Песни Литла Ричарда
Песни 1937 года
Национальный реестр аудиозаписей